Shit (mot anglais signifiant « merde ») peut faire référence à :

 Shit, un nom donné au haschich sous forme de résine solide.

Cinéma 

 Violent Shit, le premier film gore du réalisateur Andreas Schnaas.
 Violent Shit 2, le troisième long-métrage gore du réalisateur Andreas Schnaas.

Musique 

 TV Shit, un EP du groupe Sonic Youth.
 Grown Man Shit, un album de type mix-tape produit et interprété par le rappeur Proof en 2004.
 That's That Shit, le second single du huitième album de Snoop Dogg, mais le premier sorti en France.
 Live Shit: Binge and Purge, un coffret d'enregistrements live de Metallica.